

Топоніми 

Місто:
 Кагарлик — Київська область, Кагарлицький район, районний центр
Села:
 Кагарлик — Одеська область, Біляївський район
 Кагарлик — Кіровоградська область, Новоархангельський район
Річка:
 Кагарлик — притока Синюхи басейну Південного Бугу
 Мокрий Кагарлик — річка  в Україні, у Кагарлицькому й Миронівському   районах  Київської області. Права  притока Росави II (басейн Дніпра).
Залізниця:
 Кагарлик — станція Київської дирекції Південно-Західної залізниці
Гора:
 Кагарлик (гора) — гора в Криму.

Мистецтво 
 «Кагарлик» — роман Олега Шинкаренка (2014)